BVI est un sigle qui peut signifier :
 Buena Vista International, une société liée à Walt Disney Studios Motion Pictures International .

BVI est un code qui peut signifier :
 Îles Vierges britanniques, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 .

bvi peut faire référence à :
 Binary VI, un éditeur pour les fichiers binaires basé sur l'éditeur de texte vi.

Code